Rorschach puede referirse:

Lugares 

 a Rorschach, la ciudad y comuna suiza ubicada en el distrito de Rorschach, dentro del Cantón de San Galo;
 al distrito de Rorschach, uno de los ocho distritos del cantón de San Galo, en Suiza;
 a la estación de Rorschach, la principal estación ferroviaria de la comuna suiza de Rorschach;
 a la estación de Rorschach Hafen, una estación ferroviaria, parada intermedia de la red S-Bahn de San Galo de la comuna suiza de Rorschach;
 a la estación de Rorschach Stadt, una estación ferroviaria, parada intermedia de la red S-Bahn de San Galo de la comuna suiza de Rorschach;

Otros 

 a Hermann Rorschach, psiquiatra y psicoanalista suizo inventor del test de Rorschach;
 al test de Rorschach, famoso método de psicodiagnóstico creado por Hermann Rorschach;
 a Rorschach (banda), banda estadounidense de hardcore punk;
 a Rorschach (cómic), personaje de la serie de cómics Watchmen, de Alan Moore;
 a Las musas de Rorschach, un libro de relatos que reúne tres cuentos.